Wharf steht für:

 ein durch Mauern befestigtes Ufer, siehe Kai (Uferbauwerk)

Komposita:
 Canary Wharf, ein Bürogebäudekomplex in London
 Fisherman’s Wharf, ein Hafenviertel in San Francisco 
 Bahnhof Imperial Wharf in London
 Purdy’s Wharf, ein Bürogebäudekomplex in Halifax
 The Wharf, chinesischer Mischkonzern
 Tower Wharf, ein ehemaliger Kai am Tower of London
 Trinity Buoy Wharf, ein historisches Hafenareal in London
 Walbrook Wharf, ein Frachtkai an der Themse

Siehe auch:
 Warf